Insidious — пятый полноформатный студийный альбом шведской группы Nightrage, выпущен 26 сентября 2011 года на лейбле Lifeforce Records. Японское издание альбома содержит кавер на песню группы Def Leppard «Photograph».

Список композиций

Участники записи 
 Antony Hämäläinen — вокал
 Marios Iliopoulos — гитара
 Olof Mörck — гитара
 Anders Hammer — гитара
 Johan Nunez — ударные

Примечания

Ссылки 
 Nightrage discography page

Альбомы Nightrage
Альбомы Lifeforce Records